Weinmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Weinmüller (1886–1958), deutscher Kunsthändler 
 Carl Weinmüller (1764–1828), deutsch-österreichischer Bassist und Theaterregisseur
 Franz Xaver Weinmüller (1771–1845), deutscher Bürgermeister

Siehe auch:
 Neumeister Münchener Kunstauktionshaus, vormals Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller